Привалов — російське прізвище. Жіноча форма — Привалова.

Відомі носії 
 Привалов Віталій Олександрович — український геолог-тектоніст, доктор геологічних наук.
 Привалов Денис Леонідович (нар. 1978) — російський артист і сценарист.
 Привалов Іван Васильович (1902—1974) — український радянський футболіст, лівий півзахисник.
 Привалов Михайло Мойсейович — радянський діяч, новатор виробництва, металург. Депутат Верховної ради СРСР 4—5-го скликань, член Президії Верховної ради СРСР 5-го скликання в 1958—1962 рр.
 Привалов Олександр Фадійович — радянський партійний діяч, секретар Кам'янець-Подільського обласного комітету КП(б)У, 1-й секретар Проскурівського (Хмельницького) міського комітету КПУ. 
 Привалов Петро Фролович (1898—1951) — радянський воєначальник, генерал-майор (1940). У грудні 1942 року потрапив у німецький полон, після війни в СРСР заарештований і розстріляний.

 Привалова Ірина Анатоліївна — російська легкоатлетка, що спеціалізувалась з бігу на короткі дистанції та бігу з бар'єрами; Олімпійська чемпіонка.
 Привалова Надія Михайлівна — радянський художник-мультиплікатор і художник-постановник мультиплікації.

російські прізвища